Nagarawangi (Cihideung), een plaats in Indonesië
Nagarawangi (Rancakalong), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing